KK Zagorje može značiti:
KK Zagorje, slovenski košarkaški klub
KK Zagorje Tehnobeton, hrvatski košarkaški klub